Чаксинкин има више значења:

 Општина Чаксинкин (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чаксинкин (Чаксинкин, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику